Sekin bezeichnet:

 ein indonesisches Messer, siehe Sekin (Messer)
 eine indonesische Machete, siehe Sekin (Machete)
 den Beinamen eines Königs der Bagirmi aus dem Tschad, König Abu Sekin (d. h. Vater des Messers)